Juan Ramón Fernández puede referirse a:
 Juan Ramón Fernández (1954 - ), baloncestista español;
 Juan Ramón Fernández (1857 - 1911), médico y político argentino.